Bernhard Proskauer (1851–1915) – niemiecki chemik, bakteriolog i higienista
 Curt Proskauer (1888–1972) – niemiecko-amerykański lekarz stomatolog
 Johannes Max Proskauer (1923–1970) – niemiecko-amerykański botanik, briolog